Бива́к (Бивуа́к) ( — лагерь) — разновидность временного лагеря или убежища. Данный термин может относиться к:

 Бивак — расположение войск вне мест постоянной дислокации.
 Бивак — место временного проживания, ночёвки в условиях природной среды путешественников.
 Бивуак — место временного расположения семьи муравьёв-кочевников.

Другое 
 Бивак — немой короткометражный, документальный фильм Жоржа Мельеса.

См. также 
 Бивуачный мешок

Примечания